Krmpotić est un patronyme porté notamment par :

 Vesna Krmpotić (1932-20181), écrivaine et traductrice croate ;
 Zlatko Krmpotić (1958-), footballeur serbe.